Тама́ра Васи́льевна Зимина́ () — советская и российская актриса Свердловского государственного академического театра драмы и «Коляда-театра».

Биография 
Родилась 15 июня 1943 года во Владивостоке, отец, военный разведчик, погиб в Великую Отечественную под Ленинградом, и мать, работавшая портнихой, воспитывала её одна. Учась в театральной студии Приморского драмтеатра впервые вышла на сцену в семнадцать лет. Среди педагогов студии был и Н. И. Басин, главный режиссёр театра. После её окончания в 1963 году была принята в труппу, но вскоре предпочла вместе с однокурсником Владимиром Марченко уехать в Нижний Тагил, вслед за Л. Р. Окуневым, любимым педагогом студии.

Работая в Нижнетагильском драмтеатре первый сезон, на неё обратили внимание во время смотра талантливой молодёжи, проводимого Свердловским отделением Всероссийского театрального общества в 1965 году. В комиссию в том числе входили оба режиссёра Свердловского театра драмы — В. С. Битюцкий и А. Л. Соколов, последний и пригласил Тамару Сухонос перейти в их труппу. С 1966 года она и В. Марченко — артисты «театра Соколова». 

Именно в театре драмы в конце 1970-х годов произошло знакомство с Н. В. Колядой, позже вылившееся в их многолетнее сотрудничество. Когда в 1990-х годах Коляда, поменяв актёрскую стезю на драматургическую, стал делать первые шаги в режиссуре, она оказалась с той частью труппы, кто шагнул навстречу новому «неведомому и невиданному экзотическому театральному языку» и порой деспотичным режиссёрским требованиям.

В параллель с драматической сценой вместе с подругой работала манекенщицей в экспериментальном цехе Дома мод. Уже будучи мамой двух сыновей, сохраняя моложавость, нередко играла в театре подростков. Однажды за шутку в популярной у зрителей постановке «Драма из-за лирики» по пьесе Г. Полонского её чуть не выгнали из театра — за «антисоветскую пропаганду»:

Главный режиссёр А. Л. Соколов не раз гасил «революционный задор» темпераментной артистки, рвущейся выступить на партсобрании с обвинительной речью. Проработав в академическом театре драмы много лет, артистка так и не получила почётного звания, — за своенравность, за слишком непокладистый характер.

С мая 2004 года, с первого дня существования «Коляда-театра» в стационарном помещении является его ведущей актрисой, участвует во всех гастрольных и фестивальных поездках театра по стране и за рубежом (Passages, ). Играла на конкурсных показах на «Золотой маске» в 2010 и 2011 годах в Москве. По сути, для актрисы началась вторая театральная жизнь, давшая возможность сыграть новые большие роли. Сам Н. Коляда неизменно называет её «душой театра».

В 2006 году договор между актрисой и Свердловским театром драмы был прекращён, но ещё не один год её вызывали на разовые роли, в том числе и в новые постановки «Молодого театра» при театре драмы. 

С декабря 2009 года участвует в читках «горячих пьес», а в дальнейшем и во многих постановках екатеринбургского Центра современной драматургии. В 2014 году была членом жюри проекта ЦСД «Драматурги ставят драматургов». Актриса задействована в эскизах спектаклей Центра и в фестивальных показах.

Драматург Ринат Ташимов, работавший в «Коляда-театре» в 2010-х годах, изначально во многих своих пьесах выписывал персонажей в расчёте на исполнение Т. Зиминой.

В октябре 2017 года сыграла на открытии «Театра Новых пьес» Н. Коляды в Москве (спектакли «Старая зайчиха», «Ба»).

Выступает на творческих встречах со зрителями.

Семья 
 отец — Василий Фёдорович Сухонос (? —1943), офицер Красной армии, погиб на фронте;
 мать — Клавдия Тихоновна Сухонос (урожд. Сидорова), дочь раскулаченных рязанских крестьян; 
 первый муж — Владимир Иванович Марченко (1943—2021), артист, в дальнейшем профессор Екатеринбургского театрального института;
 второй муж — Юрий Владимирович Махлин (род. 1944), преподаватель пединститута, впоследствии директор театра драмы; родила от него сына — Бориса; 
 третий муж — Игорь Глебович Зимин (1947—1997), предприниматель, бизнесмен (был дважды судим), полковник внутренней службы; прожила с ним 25 лет, родила второго сына — Германа;Шестеро внуков.

Театральные работы 
 Свердловский театр драмы

 «А зори здесь тихие…» Б. Васильева — Галя Четвертак
 «Аргонавты» Ю. Эдлиса — Соня
 «Валенсианская вдова» Л. де Вега — Марта
 «Вдовий пароход» по одноимённой повести И. Грековой — Евлампия Захаровна
 «Вишнёвый сад» А. Чехова — Варя
 «Встречи поздние и ранние» В. Пановой — Алёна, дочь Шеметовой
 «Гарольд и Мод» К. Хиггинса и Ж.-К. Каррьера — Мадам Чейзен
 «Гнездо глухар» В. Розова — Коромыслова Ариадна Филипповна
 «Гроза» А. Островского — Варвара / Феклуша
 «Дети солнца» М. Горького — Фима 
 «Дорогая Памела» Дж. Патрика — Глория Гулог
 «Драма из-за лирики» Г. Полонского — десятиклассница
 «Загнанная лошадь» Ф. Саган — Корали
 «Затюканный апостол» А. Макаёнка — сестра Малыша
 «Захудалое королевство» Г. Селянина и И. Ционского — Принцесса Маня
 «Канотье» Н. Коляды — Вторая тётка / Женщина с венком
 «Кити и Левин. Сны» по мотивам романа Л. Толстого «Анна Каренина» — Бабушка
 «Красная Шапочка» Е. Шварца — Красная Шапочка
 «Куриная слепота» Н. Коляды
 «Магелланы» А. Галлиева — Илга
 «Месяц в деревне» И. Тургенева — Катя 
 «Ночной переполох» М.-Ж. Соважона — Дочь
 «Ночь ошибок» О. Голдсмита — Мисс Нэвилл
 «Корабль дураков» Н. Коляды — Манефа
 «Мещане» М. Горького — Поля, швейка
 «Орфей спускается в ад» Т. Уильямса — Кэрол / Сестрица
 «Остров Мирный» А. Архипова — Светлана
 «Пигмалион» Б. Шоу — Клара
 «Полёт птицы» по пьесе М. Метерлинка «Синяя птица»
 «Приваловские миллионы» Д. Мамина-Сибиряка — Верочка
 «Пятое время года» Н. Павловой — Галка
 «Ромео и Джульетта» У. Шекспира — Хор
 «Русская народная почта» О. Богаева — Клоп
 «Сиреневые крылья счастья» Ф. Саган — Мари
 «Танго» С. Мрожека — Элеонора 
 «Традиционный сбор» В. Розова — Инна
 «Три сестры» А. Чехова — Анфиса
 «Уйди-уйди» Н. Коляды — Энгельсина
 «Флорентийская мистерия» по мотивам комедии Н. Макиавелли «Мандрагора» — Сострата

 «Коляда-театр»

 «Амиго» Н. Коляды — Софья Карловна
 «Анна Каренина» Л. Толстого — Матрёна
 «Ба» Ю. Тупикиной — Ба
 «Баба Шанель» Н. Коляды — Тамара Ивановна
 «Банка сахара» Т. Сапуриной — Галина
 «Безымянная звезда» М. Себастьяна — мадемуазель Куку
 «Борис Годунов» А. Пушкина — Старуха
 «Букет»  Н. Коляды — Экскурсовод
 «Вишнёвый сад» А. Чехова — Шарлотта Ивановна
 «Всеобъемлюще» Н. Коляды — Нина Сергеевна
 «Горе от ума» А. Грибоедова — Графиня бабушка
 «Двенадцать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова — Мадам Петухова
 «Девушка моей мечты» Н. Коляды — Она
 «Детство» М. Горького — Бабушка
 «Дыроватый камень» Н. Коляды — Галина Сергеевна
 «Женитьба» Н. Гоголя — Дуняша
 «Женщина-облако» А. Григорьева — Она 
 «Затмение» Н. Коляды — Тощая
 «Зелёный палец» Н. Коляды — Инесса Сергеевна
 «Змея золотая» Н. Коляды — Тётя Люба
 «Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка» Н. Коляды по мотивам произведений Н. Гоголя — Василиса Кашпоровна Цупчевська

 

 «Кармен жива!» Н. Коляды — Эльвира
 «Кошка на раскалённой крыше» Т. Уильямса — Большая Ма
 «Край земли русской — конечная» А. Чернятьевой — Баба Нюра
 «Курица» Н. Коляды — Диана Раскольникова
 «Мадам Роза» Н. Коляды по мотивам романа Э. Ажара «Вся жизнь впереди» — Мадам Роза
 «Маскарад» М. Лермонтова — Бабочка
 «Мата Хари – Любовь» Н. Коляды — Сидоров
 «Мёртвые души» Н. Гоголя — Коробочка Настасья Петровна
 «Не включай блондинку!» Н. Коляды — Анна Степановна
 «Нежность» Н. Коляды — Она
 «Оптимистическая трагедия» В. Вишневского — Старуха
 «Птица Феникс» Н. Коляды — Роза Ивановна
 «Ревизор» Н. Гоголя — Анна Андреевна
 «Скрипка, бубен и утюг» Н. Коляды — Людмила
 «Старая зайчиха» Н. Коляды — Она
 «Старосветская любовь» Н. Гоголя / Н. Коляды — Пульхерия Ивановна
 «Трамвай „Желание“» Т. Уильямса — Надзирательница
 «Тутанхамон» Н. Коляды — Ольга Ивановна
 «Уроки сердца» И. Васьковской — Мать
 «Фальшивый купон» Е. Бронниковой, Н. Коляды по повести Л. Толстого — Катерина Андреевна
 «Фронтовичка» А. Батуриной — Нина Васильевна Кравчук

 Центр современной драматургии
 «Бы» Д. Соколова — Надежда
 «Как Зоя гусей кормила» С. Баженовой — Зоя, около ста лет
 «Пещерные мамы» Р. Ташимова — Баба Маша
 «СашБаш. Свердловск — Ленинград и назад» Я. Пулинович, П. Бородиной — Женщина поэта
 «Фиолетовые облака» А. Четверговой — Луиза Евгеньевна
 «Чайка» А. Чехова — Мировая душа

 Фильмография 
  — Угрюм-река — эпизод (в титрах — Тамара Сухонос)
  — СВ. Спальный вагон — эпизод
  — Патриотическая комедия — подруга Зины
  — К вам пришёл ангел — эпизод
  — Ужас летящий в ночи (документальный)
  — Зёрна
  — Ангелы революции — бабушка Николая
  — Урок экологии (короткометражный) — эпизод
  — Второе солнце — Старуха 3
  — Последняя «Милая Болгария» — тётя Лизет

Награды 
 дипломы Всероссийского смотра спектаклей (1968) — за роль Инны («Традиционный сбор») и Алёны («Встречи поздние и ранние»);
 дипломом Всероссийского фестиваля горьковских спектаклей в Горьком (1968) — за роль Поли («Мещане»);
 премия правления Свердловского отделения СТД РФ «И мастерство, и вдохновение…» фестиваля «Браво! — 2015» (2016);
 почётный диплом «Коляда-Plays — 2015» — за яркие работы в Центре современной драматургии.

Отзывы критиков 
Кинообозреватель Валерий Кичин выделяет актрису, как «невероятную в глубине и простодушии»,  обеспечивающую своим участием в театральной или кинопостановке подлинность исполняемым ею персонажам. Наталия Шаинян также на страницах «Российской газеты» отмечает тонко сработанный Зиминой обобщенно-символический образ даже в небольшой роли почти без слов.

 «Кошка на раскалённой крыше»
Театральный критик из Перми Илья Губин оценивает работу актрисы в образе Большой Ма как невероятно многослойную и подлинно драматичную, когда у весёлой клоунессы в смешном наряде к концу первого действия происходит слом и начинают подниматься искренние чувства.

Наиболее сильной сценой спектакля становится прощание Большой Ма с Большим Па. В этот момент с образа спадает всё наносное и поверхностное. Тамара Зимина снимает с себя не только парик и толщинку, а, кажется, даже кожу — перед нами ничем не прикрытая человеческая душа.

Театральный критик Галина Брандт, знающая актрису ещё по ролям в свердловской драме, соотносит её работы последних лет с душевной работой от богатого и подчас трагического опыта, который выпал Зиминой в жизни как женщине, матери и актрисе. И находит новые работы всё интересней и интересней.

И даже в самых «злых» рецензиях на уральские спектакли исполнение Зиминой признаётся  абсолютно подлинным, а сама актриса получает эпитеты «очень хороша» и даже «фантастическая».
 «СашБаш. Свердловск — Ленинград и назад»

Какая счастливая мысль посетила авторов, когда они назначили на роль Женщины — мамы, бабушки, жены, подруги — не привлекательно-молодую актрису, а больше чем семидесятилетнюю к тому времени Зимину! Ведь она сама уже символ, уже не просто мама, бабушка, жена, подруга, и даже не просто актриса, она — Женщина. Какой-то недосягаемый образец непреходящей даже не молодости — юности, радостной открытости всему, а главное — доброты, мудрости, сочувствия, сострадания. То, что делает на сцене Зимина, легко, весело (как они — прямо «здесь и сейчас» — препираются с Ягодиным, когда она увлекается своими рассказами о прошлом!), невозможно просто изобразить — она транслирует что-то, что есть в каждой по-настоящему любящей женщине.

Театровед Павел Руднев также находит образы Зиминой «блистательными, соблазнительными, чувственными», ему вторит Н. Шаинян, увидев в женском присутствии в поэтической судьбе «точную дозу мягкости, хулиганства, шарма».

 «Змея золотая»
Театральный обозреватель «НГ» Елизавета Авдошина считывает сверхзадачу персонажа камерной пьесы Коляды, при этом её саму наделяет чертами из биографии исполнительницы: 

Тамара Зимина — тётя Люба, подрабатывающая на пенсии мойкой машин в шиномонтажной, аккумулирует всю философию Коляды. Роскошная женщина со сложной судьбой, похоронившая сына, но не потерявшая юмор, веру, жажду и интерес к жизни, именно она мирит и возвращает к разуму молодых героев. Жизнелюбие актрисы — её органика; она выделяется на сцене даже тем, как изящно преподносит свой внешний облик, явно самостоятельно продумывая его вплоть до деталей.

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Персоналии:Приморский драматический театр
Персоналии:Нижнетагильский драматический театр
Персоналии:Свердловский государственный академический театр драмы
Персоналии:Коляда-театр
Лауреаты премии «Браво!»
Члены Союза театральных деятелей России